Валяевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Валяевка — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Валяевка — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Валяевка — деревня в Шацком районе Рязанской области.